Padányi Árpád, teljes születési nevén Padányi Árpád Pál Gedeon (1944. október 13. –) magyar villamosmérnök, feltaláló, 1964 és 1968 között a Liversing magyar beatzenekar énekese.

Családja
Édesanyja Róka Éva testnevelő- és tánctanár (1910–2000), Róka Pál tánctanár, koreográfus lánya, édesapja Padányi Árpád dunaszerdahelyi születésű (1905 –?, szül. Pleyer) neves fogorvos, aki fiához hasonlóan szintén rendelkezett szabadalommal. Szülei 1940. július 4-én kötöttek házasságot Budapest XI. kerületében. Nagybátyja – egyben szülei esküvői tanúja – Róka Gedeon (1906–1974) volt.

Pályája
A Fenyves utcai általános iskolában kezdte meg tanulmányait, mellette a pasaréti Vasas SC-ban atletizált, illetve teniszezett. Megtanult zongorán, hegedűn és gitáron játszani, 1964 és 1968 között pedig a nagy sikerű magyar beatzenekar, a Liversing énekese volt. Végül a természettudományok felé kötelezte el magát, így a Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari Technikum műszertechnika szakán technikusi, majd a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán szerzett diplomát 1968-ban, az akkor először induló képzésen, digitális technika ágazaton. 

Ezt követően néhány évtizedig a számítógépes technika és az elektronikai tervezés került pályája fókuszába – számítógép, számítógépes hálózat üzemeltetés, fejlesztéssel foglalkozott. Kezdve a lyukkártyával, mágnesszalagos egységekkel, ferrit memóriával működő nagy méretű számítógépekkel, az 1960-as évektől, egészen a mostani számítógépes világig, a 2020-as évekig. Jelentős sikereket ért el egyedi elektronikai fejlesztési projektekkel, adatátvitel témában, különböző számítógép perifériák illesztési feladataiban. Beat zenekar számára elektronikus dobgépet tervezett, és számos szabadalmi oltalmat kapott fejlesztését is jegyzik. 

1977. november 27-én benyújtotta az Országos Szabadalmi Hivatalhoz "Ciklikus hibavédő kóddal kiegészített digitális kódolású azonosító rendszer" című szabadalmát, amelynek jogosultja a Volán Tröszt Energetika volt. A szabadalmi leírás szerint a "találmány olyan digitális kódolású azonosító rendszer, mely személyek, járművek vagy más mozgó vagy álló tárgyak azonosítására szolgál, különlegesen   nagy megbízhatósággal.  Az azonosító  kód biztonságos vétele érdekében a rendszer ciklikus  hibavédő-kódot használ". 1985-ben "Szelektív hívó berendezés AM, FM és SSB üzemmódú rádiókészülékekhez" címmel nyújtott be szabadalmat, amelynek leírása szerint a találmány egy szelektív hívó berendezés, mellyel a rádió adóvevő készülékeket kiegészítve azok egymás között meghívhatók.

Cégvezetőként vonult nyugdíjba. Amatőr csillagászként működik.

Publikációi
 Padányi Árpád: Új hardvereszközök. In: Computer World, 15. (1984), 8–9. sz., 8. o.
 Padányi Árpád: Fotózzuk az ISS-t! In: Meteor, 37. (2007), 10. sz., 3–9. o.

Jegyzetek

Források
 Padányi Árpád magán csillagvizsgálója, Skygazer.hu, hozzáférés: 2022. december 27.)

További információk 
 Űreszközök lencsevégen (Padányi Árpád 2007. október 6-i előadása az Óbudai Művelődési Központban)
 2022. december 14-i bejegyzés: A felhők felett mindig derült az ég! Padányi Árpád: A Geminidák rádiós észlelése
 https://skyandtelescope.org/online-gallery/17p_holmes/
 https://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=136731
 https://www.csillagaszat.hu/a-het-kepe/statio-tranquillitatis-
 https://www.mcse.hu/author/padanyi-arpad/
 https://www.youtube.com/watch?v=Ogg87OO5YuM
 https://www.csillagaszat.hu/a-het-kepe/felelem-es-remulet-a-marsnal/
 https://www.csillagaszat.hu/a-het-kepe/napszelek-szarnyan/

Magyar feltalálók
Élő személyek
1944-ben született személyek
Magyar villamosmérnökök
Magyar énekesek